Йо́ргенсен (, от ) — фамилия датского происхождения в английской записи. Известные носители:

 Йоргенсен, Гвен (род. 1986) — американская триатлонистка.
 Йоргенсен, Ниндзя (1940—2017) — американская волейболистка.
 Йоргенсен, Скотт (род. 1982) — американский боец ММА.
 Йоргенсен, Стейн (род. 1962) — американский гребец-байдарочник.
 Йоргенсен, Эл (род. 1958) — кубино-американский музыкант, основатель и фронтмен группы Ministry.

См. также